Silvanesi – abitanti di Silvano Pietra
Silvanesi – abitanti di Silvano d'Orba